Sadzawki bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Sadzawki (Siemianowice Śląskie), Stadtteil (ehemalige Kolonie) von Siemianowice Śląskie in der Woiwodschaft Schlesien
 Sadzawki (Szypliszki), Dorf der Gmina Szypliszki in der Woiwodschaft Podlachien